Monicelli puede hacer referencia a:

Giorgio Monicelli; traductor y editor italiano.
Mario Monicelli, director de cine italiano.
Rinaldo Monicelli, ingeniero hidráulico italiano.
Tomaso Monicelli, periodista italiano.